Damesingleturneringen ved Wimbledon 2009 var den 116. damesingleturnering ved Wimbledon i tennis. Forsvarende mester var Venus Williams, som i 2008 vandt damesingletitlen for femte gang i alt og anden gang i træk.

Årets vinder blev Serena Williams, der i finalen besejrede sin storesøster Venus med cifrene 7-6, 6-2. Den danske deltager, Caroline Wozniacki, nåede ottendedelsfinalen, hvor hun tabte til Sabine Lisicki med cifrene 6-4, 6-4.

Spillere

Hovedturnering 

Hovedturneringen havde deltagelse af 128 spillere. 108 spillere kvalificerede sig i kraft af deres ranglisteplacering pr. 11. maj 2009 (heraf fire spillere med speciel rangering – markeret med SR nedenfor). Tolv spillere fik adgang til hovedturneringen gennem kvalifikationen (Q), mens otte spillere modtog et wildcard (WC). Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen: Ligeledes kvalificerede Kristina Kucova sig som Lucky Looser (LL).

Rangeringerne i tabellen ovenfor er angivet på baggrund af WTA's verdensrangliste pr. 11. maj 2009.

Seedede spillere 

32 af de 128 spillere i hovedturneringen blev seedet. Seedningerne blev offentliggjort den 17. juni 2009 og baserede sig bl.a. på spillernes placering på verdensranglisten den 15. juni 2009. Seedningerne fremgår af nedenstående tabel, hvor rangeringerne er angivet pr. 15. juni 2009.

Kvalifikation 

I kvalifikationsturneringen spillede 96 spillere om 12 ledige pladser i hovedturneringen. Hertil havde de 88 spillere kvalificeret sig via deres ranglisteplacering, mens otte spillere havde modtaget et wild card. Kampene blev afviklet i Bank of England Sports Club i Roehampton i perioden 15. – 18. juni 2009.

Pengepræmier 

Den samlede præmiesum for deltagerne i hovedturneringen var £ 4.275.000, hvilket var en stigning på 8,9 % i forhold til året før. Taberne i kvalifikationen vandt tilsammen £ 241.200, og dette var en stigning i forhold til 2008 på 3,1 %.

Resultater

Ottendelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Øverste fjerdedel

Anden fjerdedel

Tredje fjerdedel

Nederste fjerdedel

Se også 
 Wimbledon Championships 2009 (herresingle)
 Wimbledon Championships 2009 (herredouble)
 Wimbledon Championships 2009 (damedouble)
 Wimbledon Championships 2009 (mixed double)

Kilder / eksterne henvisninger 
 Wimbledon Championships

Noter 

Damesingle 2009
2009